Awanui bezeichnet in Neuseeland:

 Awanui (Bay of Plenty)
 Awanui (Northland)
 Awanui River